Csehország
 Malinová, település a Rakovníki járásban
 Szlovákia
 Csék (szlovákul Malinová, korábban Čech), község a Trencséni kerület Privigyei járásában